Катастрофа Ту-124 под Мурманском в 1965 году — авиационная катастрофа, произошедшая в среду 10 ноября 1965 года под Мурманском с Ту-124В авиакомпании Аэрофлот, выполнявшим рейс 99 (Ленинград—Мурманск), в результате которой погибли 32 человека.

Самолёт 
Ту-124В с бортовым номером СССР-45086 (заводской — 5351801, серийный — 18-01) выпущен ХГАПП 21 августа 1965 года, то есть являлся совсем новым. За два месяца эксплуатации лайнер имел 357 лётных часов и 300 посадок.Его салон имел вместимость на 56 пассажиров. 13 сентября того же года самолёт поступил Главному управлению гражданского воздушного флота и его направили в Ленинградский авиаотряд Северного (впоследствии — Ленинградского) управления .

Катастрофа 
В тот день авиалайнер пилотировал экипаж из 205-го лётного отряда в составе командира Д. С. Неклюдова, второго пилота Д. А. Кунешова, штурмана Ю. М. Вишнева, бортмеханика В. И. Романова и бортрадиста Ф. И. Петрова. В салоне работала стюардесса А. Е. Арцыбашева. В качестве дополнительного члена экипажа летел диспетчер Чистяков. На борту находились 57 пассажиров. В 14:21 самолёт вылетел из ленинградского аэропорта Шоссейная и после подъёма занял эшелон 10 000 метров.

Над Мурманском небо было затянуто рваными слоисто-кучевыми облаками с просветами, нижняя граница около 200—300 метров, стояла полярная ночь. В 15:50, за 7 минут до расчётного времени посадки с экипажем связался диспетчер мурманского аэропорта Килпъявр (Килп-Явр), который передал информацию о погоде (сплошная облачность с нижней границей 260 метров, снегопад, видимость 1500 метров) и дал указание снижаться до 2400 метров. Вскоре он дал команду на снижение до 700 метров, а также дал указания по заходу на посадку с магнитным курсом 215°.

При прохождении высоты 800 метров командир выполнил четвёртый разворот чуть раньше, в результате чего вышел из него на 800 метров раньше, но продолжил снижение. Расположенный в 7100 метрах от взлётно-посадочной полосы (ВПП) ДПРМ самолёт прошёл левее на 400 метров. Экипаж осуществлял снижение до высоты 180 метров к БПРМ, расположенному в 2400 метрах от полосы, когда Ту-124 неожиданно попал в сильный снегопад. Однако командир не прекратил снижение лайнера. В это время с экипажем связался диспетчер и ошибочно назвал неверное расстояние до аэропорта — 2800 метров, а также, что они пролетели БПРМ. Взглянув на землю, командир самолёта в темноте увидел огни, которые принял за начало полосы. Однако на самом деле это были огни домика БПРМ, тогда как до полосы было ещё два с лишним километра. Не зная истинной ситуации, командир увеличил скорость снижения самолёта до 8—9 м/с.

В 15:57, пролетев 273 метра после БПРМ и недолетев 2127 метров до торца ВПП, Ту-124 ударился о лёд озера Килпъявр, расположенного между БПРМ и аэродромом. От удара оторвало левое полукрыло, после чего самолёт развернуло и начало тащить по льду. В 347 метрах от точки первого удара у фюзеляжа оторвало пилотскую кабину, которую отнесло в сторону на 166 метров. Также оторвало и правое полукрыло. Проскользив по льду 565 метров от места первого удара, фюзеляж наконец остановился, после чего, проломив лёд, начал быстро тонуть. Также начала тонуть и пилотская кабина. Из здания БПРМ прибежали солдаты, которые стали помогать пассажирам выбраться наружу. Тем не менее, в катастрофе погибли 32 человека: 30 пассажиров и 2 члена экипажа (штурман и диспетчер).

Причина 
Основной причиной названо нарушение экипажем захода на посадку в сложных метеоусловиях, в результате чего Ту-124 снижался ниже посадочной траектории. В сложившихся условиях экипаж обязан прервать посадку и уходить на второй круг. Ещё одной из причин катастрофы стала невнимательность малоопытного диспетчера, который назвал неверное удаление самолёта от аэропорта, чем дезинформировал экипаж. Аэропорт не был оборудован курсо-глиссадной системой и огнями подхода между БПРМ и ВПП, в районе БПРМ наблюдения за погодой не велось.

Примечания 

События 10 ноября
Ноябрь 1965 года
Кольский район
1965 год в Мурманской области
Авиационные происшествия в России 1965 года
Авиационные происшествия в Мурманской области
Авиационные происшествия с Ту-124
Авиационные происшествия 1-го Ленинградского ОАО
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте